В соответствии с Законом № 764 от 27.12.2001 об административно-территориальном устройстве Республики Молдова, в состав АТО Гагаузия входит 32 населённых пункта, в том числе:
 2 муниципия — Комрат (, ), Чадыр-Лунга (, );
 1 город — Вулкэнешть (, ), в составе города входит село — ж/д станция Вулкэнешть( );
 23 коммуны;
 6 сёл, входящих в состав 3 коммун и одного города.

Примечания 

 
Яловенский район